Северное () — село в Алтайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана. Входит в состав Северного сельского округа. Код КАТО — 634853400.

Население 
В 1999 году население села составляло 251 человек (134 мужчины и 117 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 209 человек (111 мужчин и 98 женщин).

Географическое положение 
Находится в 60 км к юго-востоку от Усть-Каменогорска и в 126 км к западу от Зыряновска.

История 
Северное было заложено в 1763 году как казачий редут Иртышской линии на середине расстояния от Усть-Каменогорской крепости до Бухтарминской крепости.
В настоящее время в Северном имеется неполная средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт.

На личном подворье крестьяне выращивают свиней, КРС, птицу, овец и коз.

Примечания

Литература 
 Очерки истории Рудного Алтая. — Усть-Каменогорск, 1970, 193 С.

Населённые пункты Алтайского района (Восточно-Казахстанская область)